Contea di Tazewell o Tazewell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Tazewell (Illinois)
 Contea di Tazewell (Virginia)